«Little Wing» (, , ) — песня, написанная Джими Хендриксом и записанная группой The Jimi Hendrix Experience в конце октября 1967 года в Olympic Studios (Лондон). Эта композиция вошла в список 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone.

The Jimi Hendrix Experience
«Little Wing» вошла во второй альбом группы Axis: Bold as Love (шестой трек, предпоследний на первой стороне диска, продолжительностью около двух с половиной минут). По словам музыкальных критиков, это «красивая, задумчивая баллада» с нежным психоделически-джазовым звучанием гитары, свидетельствующая о значительном росте мастерства музыканта.
«Little Wing» стала одной из самых известных композиций Хендрикса, часто исполнялась им на концертах, вошла в альбомы Hendrix in the West (1972) и The Jimi Hendrix Concerts (1982), изданные после его смерти, а также во многие последующие сборники и компиляции.

Другие исполнения
Песня в разное время исполнялась многими другими музыкантами, среди которых Эрик Клэптон, Стиви Рэй Вон, Стинг (альбом …Nothing Like the Sun), Джефф Бек (концертный альбом Live+, 2015), Стив Вай и др.
Эрик Клэптон исполнял эту песню многократно, в разные годы и с разными музыкантамиː с группой Derek and the Dominos (альбом Layla and Other Assorted Love Songs, 1970), затем много раз на своих концертах, включая Eric Clapton’s Rainbow Concert (1973), Crossroads 2: Live in the Seventies (запись 1974 года, издан в 1996), Eric Clapton & Friends in Concert (с Sheryl Crow, 1999), Live in San Diego (2016), Live from Madison Square Garden (со Стивом Уинвудом, записан в 2008, издан в 2009).

Примечания

Ссылки 
 Belmo; Loveless, Steve (1998). Jimi Hendrix: Experience the Music. Collector’s Guide Publishing Inc. ISBN 1-896522-45-9.
 Black, Johnny (1999). Jimi Hendrix: The Ultimate Experience. Thunder’s Mouth Press. ISBN 1-56025-240-5.
 Brown, Tony (1992). Jimi Hendrix: A Visual Documentary — His Life, Loves and Music. Omnibus Press. ISBN 978-0-7119-2761-2.
 Brown, Tony (2003). Jimi Hendrix: 'Talking'. Omnibus Press. ISBN 978-1-84449-006-6.
 Cross, Charles R. (2005). Room Full of Mirrors: A Biography of Jimi Hendrix. Hyperion Books. ISBN 0-7868-8841-5.
 Experience Hendrix: The Best of Jimi Hendrix Transcribed Scorres. Hal Leonard Corporation. 1998. ISBN 978-0-7935-9144-2.
 Henderson, David (1981).  'Scuse Me While I Kiss the Sky: The Life of Jimi Hendrix. Bantam Book. ISBN 0-553-01334-3.
 McDermott, John; Kramer, Eddie (1992). Hendrix: Setting the Record Straight. Warner Books. ISBN 0-446-39431-9.
 McDermott, John; Cox, Billy; Kramer, Eddie (1995). Jimi Hendrix: Sessions. Little, Brown and Company. ISBN 0-316-55549-5.
 McDermott, John (1997). South Saturn Delta (CD booklet). Jimi Hendrix. MCA Records. MCAD-11684.
 McDermott, John (2000). The Jimi Hendrix Experience (Box set booklet). Jimi Hendrix Experience. MCA Records. 08811 23162.
 McDermott, John; Kramer, Eddie; Cox, Billy (2009). Ultimate Hendrix. Backbeat Books. ISBN 0-87930-938-5.
 Roby, Steven; Schreiber, Brad (2010). Becoming Jimi Hendrix. Da Capo Press. ISBN 978-0-306-81910-0.
 Shapiro, Harry; Glebbeek, Cesar (1990). Jimi Hendrix: Electric Gypsy. St. Martin’s Press. ISBN 0-312-05861-6.

Песни 1967 года
Песни Джими Хендрикса
Песни Эрика Клэптона
Песни на английском языке
Композиции психоделического рока
Песни, вошедшие в список 500 величайших песен по версии журнала Rolling Stone